Landschaftsschutzgebiet Stockweiher steht für folgende Landschaftsschutzgebiete in Baden-Württemberg:

* Stockweiher (Landschaftsschutzgebiet, Landkreis Ravensburg), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Ravensburg
 Stockweiher (Landschaftsschutzgebiet, Landkreis Schwäbisch Hall), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Schwäbisch Hall